Мисаил:

 Мисаил (не позднее 1420—1480) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1475—1480); в 1445—1474 годах — архиепископ Смоленский.
 Мисаил (? — 1592) — епископ Русской православной церкви, епископ Псковский и Изборский.
 Мисаил (? — 1655) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Муромский.
 Мисаил (? — 1684) — епископ Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Обоянский.

 Мисаил Абалацкий — преподобный Русской церкви

 Мисаил (Крылов) (1837 — после 1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Петрозаводский (1905—1908), епископ Могилёвский и Мстиславский (1896—1904), епископ Орловский и Севский (1889—1896).
 Мисаил (Сопегин) — настоятель Пантелеимонова монастыря (1905—1909) на Афоне.